Gaujonia är ett släkte av fjärilar. Gaujonia ingår i familjen Pantheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Gaujonia